Вильянуэва-де-лас-Мансанас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,04 км². Население — 545 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Леона